Queen’s Club Championships (также известен по наименованию компании-спонсора как Fever-Tree Championships) — мужской профессиональный теннисный турнир, проводимый в начале лета в Лондоне (Великобритания) на травяных кортах местного королевского клуба. С 2015 года турнир относится к серии ATP 500 с призовым фондом около 2,3 миллионов евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
Турнир в Queen’s Club впервые проведён в 1890 году и является одним из старейших в мире теннисных турниров, которые разыгрываются по сей день. Широко распространено мнение, что травяные газоны, на которых он проходит, являются лучшими в теннисном мире, превосходя даже газоны Всеанглийского клуба лаун-тенниса, на которых проводится Уимблдонский турнир. С 1969 года Queen’s Club Championshipsявляется открытым как для любителей, так и для профессионалов. Спонсорское название турнира с 1979 до 2008 года — Stella Artois Championships, с 2009 до 2017 года — AEGON Championships, с 2018 года — Fever-Tree Championships.

25 из 27 последних чемпионов Уимблдонского турнира, начиная с 1979 года, участвовали в Queen’s Club Championships.

До 1973 года турнир проводился также и среди женщин, и в последний год проведения его выиграла представительница СССР Ольга Морозова.

В 2012 году Давид Налбандян стал первым в истории турнира спортсменом, дисквалифицированным по ходу финального матча одного из соревнований за неспортивное поведение.

С 2015 года турнир получил повышение и стал относится к категории турниров ATP 500.

Финалы турнира (с 1950 года)

Одиночный разряд

Парный разряд

Рекорды и статистика (с начала Открытой эры) 

Мужчины
 Одиночный разряд (5):  Энди Маррей (2009, 2011, 2013, 2015, 2016)
 Парный разряд (5):  Боб Брайан,  Майк Брайан (2001, 2004, 2005, 2011, 2013)
 В сумме (5):  Джон Макинрой (4+1)

Мужчины
 Одиночный разряд (7):  Джон Макинрой (1978—1984)
 Парный разряд (7):  Боб Брайан,  Майк Брайан (2001, 2004, 2005, 2007, 2011-13)

Мужчины — одиночный разряд
 17 лет и 207 дней: Борис Беккер (1985)

Мужчины — одиночный разряд
 30 лет и 284 дня: Джимми Коннорс (1983)

Мужчины — одиночный разряд
 35 — 
 30 — 
 24 — 

Мужчины — одиночный разряд
 шотландец Энди Маррей в 2009 году стал первым представителем Великобритании, выигравшим турнир с 1938 года, когда победил Банни Остин
 Рафаэль Надаль в 2008 году стал первым представителем Испании, победившим на турнире с 1960 года, когда выиграл Андрес Химено

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1890 года